Martin Laumann Ylven (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur norvégien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Avant d'entreprendre une carrière professionnelle, il débute avec le club junior du Linköpings HC en Suède. Au fils des saisons, il gravit les échelons et joue ses premières parties avec les professionnels en 2006. Il retourne brièvement dans son pays natal en 2007-2008 avant de revenir dans les rangs du Linköpings HC en 2008-2009, cette fois comme membre régulier du club élite.

En 2010, il représente son pays lors des Jeux olympiques.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Linköpings HC ||J18 Elit ||25 ||8 ||4 ||12 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Linköpings HC ||J20 Superelit ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Linköpings HC ||J18 Elit ||17 ||13 ||1 ||14 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Linköpings HC ||J20 Superelit ||32 ||6 ||6 ||12 ||12 ||7 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2006-2007 ||Linköpings HC ||J20 Superelit ||39 ||5 ||8 ||13 ||54 ||5 ||2 ||1 ||3 ||4
|- 
|2006-2007 ||Linköpings HC ||Elitserien ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Linköpings HC ||J20 Superelit ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Stjernen Hockey 2 ||1. divisjon ||1 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Stjernen Hockey ||GET ligaen ||25 ||8 ||3 ||11 ||88 ||6 ||1 ||3 ||4 ||6
|- 
|2007-2008 ||IK Oskarshamn ||Allsvenskan ||13 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Linköpings HC ||J20 Superelit ||1 ||1 ||0 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Linköpings HC ||Elitserien ||55 ||1 ||1 ||2 ||38 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2008-2009 ||Linköpings HC ||Ligue des champions ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Linköpings HC ||Elitserien ||54 ||2 ||4 ||6 ||38 ||12 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2010-2011 ||Linköpings HC ||Elitserien || 46 || 6 || 4 || 10 || 55 || 3 || 0 || 0 || 0 || 25
|-
|2011-2012 ||Linköpings HC ||Elitserien || 24 || 0 || 0 || 0 || 56 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Lørenskog IK || GET ligaen || 11 || 2 || 5 || 7 || 104 || 15 || 4 || 4 || 8 || 109
|-
| 2012-2013 || Lørenskog IK || GET ligaen || 41 || 13 || 19 || 32 || 152 || 12 || 3 || 2 || 5 || 38
|-
| 2013-2014 || Lørenskog IK || GET ligaen || 17 || 3 || 2 || 5 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Lørenskog IK || GET ligaen || 3 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Vålerenga ishockey || GET ligaen || 43 || 15 || 16 || 31 || 53 || 11 || 5 || 6 || 11 || 37
|-
| 2016-2017 || Vålerenga ishockey || GET ligaen || 45 || 28 || 22 || 50 || 30 || 6 || 0 || 4 || 4 || 10
|-
| 2017-2018 || Vålerenga ishockey || GET ligaen || 31 || 9 || 11 || 20 || 70 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2018-2019 || Vålerenga ishockey || GET ligaen ||  48 || 11 || 7 || 18 || 57 || 8 || 1 || 0 || 1 || 6

Internationales 

|2005 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans div. 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|2006 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans || 6 || 2 || 5 || 7 || 4 ||align="left"|
|-
|2007 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 5 || 2 || 0 || 2 || 6 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|2008 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde junior div. 1 || 5 || 2 || 0 || 2 || 8 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|2010 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0 ||align="left"|
|-
|2010 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 31 ||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en décembre 1988
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Linköpings HC
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Attaquant de hockey sur glace